Jokl ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Maria Jokl (1911–2001), österreichisch-israelische Schriftstellerin
 Ernst Jokl (1907–1997) deutsch-amerikanischer Sportmediziner
 Fritzi Jokl (1895–1974), österreichisch-amerikanische Sängerin (Sopran)
 Hans Jokl (1878–1935), österreichischer Politiker (SdP), Abgeordneter zum Nationalrat
 Karol Jokl (1945–1996), slowakischer Fußballspieler
 Norbert Jokl (1877–1942), österreichischer Albanologe und Bibliothekar
 Otto Jokl (1891–1963), österreichischer Komponist, Musiktheoretiker und Musikpädagoge
 Robert Jokl (1890–1975), österreichischer Psychoanalytiker
 Roland Jokl (* 1962), österreichischer Leichtathlet
 Walter Jokl (1901–1976), eigentlich Ernst Walter Joachim, österreichischer Fußballer, seit 1917 jüngster Fußballnationalspieler Österreichs

Siehe auch:
 Jokel